BPU steht für
 die bis 2006 verwendete Bezeichnung Bibliothèque publique et universitaire der Bibliothek von Genf
 den IATA-Code des Flughafens der japanischen Stadt Beppu
 die Banche Popolari Unite, ein Vorgängerunternehmen der 2007 gegründeten italienischen UBI Banca

Abkürzung